Висконти-Арезе () — фамилия ряда представителей итальянской родовой аристократии.

Известные носители 
 Висконти-Арезе-Лучини, Франческо (1805—1881) — итальянский революционер,  участник процесса объединения Италии, добившийся поддержки рисорджименто со стороны Наполеона III. 
 Висконти-Борромео-Арезе, Джулио (1664—1750) — австрийский военачальник итальянского происхождения, полный генерал. 
 Литта-Висконти-Арезе, Антонио (1748—1820) — итальянский государственный деятель, сторонник Наполеона.
 Литта-Висконти-Арезе, Джулио (1763—1839) — русский сенатор.

См. также 
 Висконти